Spansk har flere betydninger:

 Spansk (sprog) – om spansk som sprog. 
 Spanien – om noget som stammer fra eller tilhører landet Spanien.
 Spanier – en person fra Spanien.
 Seksuelle sprog – om betegnelsen spansk inden for seksualitet (stimulation af penis mellem brysterne).
 Spansk (skak) – en åbningsvariant i skak.

Se også 

 Spaniens flag – det spanske flag
 Spansk flue
 Spanskgrønt
 Spanskrør
 Spansk landbrød
 Spansk rundstykke
 Spansk rytter
 Den Spanske Syge
 Den Spanske Borgerkrig
 Spansk-Amerikanske Krig
 Spansk los
 Spansk skovsnegl
 Spanske Arvefølgekrig
 Spanske Rideskole
 Spanske inkvisition
 Spanske regenter
 Spansk guitar